Перрайн, Чарлз Диллон — американо-аргентинский астроном.
 Перрайн — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 18D/Перрайна — Мркоса — периодическая комета семейства Юпитера.